GNU Midnight Commander (mc, ми́днайт-кома́ндер, «полуночный командир»; ранее назывался «mouseless commander») — один из файловых менеджеров с текстовым интерфейсом типа Norton Commander для UNIX-подобных операционных систем, а также Microsoft Windows и Windows NT, OS/2, macOS (но не Mac OS 9). Создан в 1994 году Мигелем де Икасой.

Midnight Commander (GNU Midnight Commander) является частью проекта GNU, и все разработчики передали свои права на программу в пользу Free Software Foundation.

Возможности 
 Работа с различными архивами и образами файловых систем, как если бы они являлись обычными каталогами.
 Работа с сетевыми файловыми системами Samba, FTP, SFTP.
 Выполнение операций копирования и перемещения файлов в фоновом режиме.
 Встроенный текстовый редактор с подсветкой синтаксиса.
 Текстовый режим, основанный на библиотеках ncurses и S-Lang. Это позволяет программе работать как в консоли, так и в различных эмуляторах терминала и через удалённые соединения, например, по протоколу SSH. Поддерживает мышь.
 Поддержка многоязыкового интерфейса.
 Поддержка кодировки UTF-8 (начиная с 2009 года).
 Настраиваемое пользовательское меню, вызывается по F2. Каждый пункт меню выполняет набор команд оболочки (shell). Команды прописываются в файл ~/.config/mc/.mc.menu (или ~/.config/mc/menu).
 Список каталогов для быстрого доступа, вызывается по Ctrl+\. Настраивается непосредственно в панели быстрого доступа, либо редактированием файла ~/.config/mc/hotlist.

mcedit 
Midnight Commander включает в себя текстовый редактор mcedit, который может запускаться как изнутри (клавишей F4), так и отдельно, из командной строки.

mcedit [-bcCdfhstVx?] [+lineno] file
  file  расположение редактируемого файла
  +lineno  переход к указанной строке файла
  -b  чёрно-белый режим
  -C <keyword>=<FGcolor>,<BGcolor>:<keyword>= ...  пользовательский набор цветов
  -d  отключение мыши
  -f  расположение Midnight Commander
  -V  версия программы

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 GNU Midnight Commander for Windows (GNU General Public License version 3.0 (GPLv3))

Программное обеспечение проекта GNU
Двухпанельные файловые менеджеры
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение для macOS
Свободные файловые менеджеры
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Свободное кроссплатформенное программное обеспечение
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
S-Lang
Curses
Текстовые программы